

Бзури — село в гміні Щучин Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Бзури — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства